Division II i fotboll 1962 var 1962 års säsong av Division II som bestod av fyra serier med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

IFK Holmsund gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Bodens BK, IFK Kalix och Skellefteå IF flyttades ner till division III. De ersattes av Bollnäs GoIF, Norsjö IF och Sandåkerns SK från division III.

Svealand 

AIK gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Karlstads BIK, IK Sirius och Köpings IS flyttades ner till division III. De ersattes av Hallstahammars SK, IFK Sunne och IK City från division III.

Västra Götaland 

IS Halmia gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Tidaholms GoIF, Billingsfors IK och Kungshamns IF flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Malmö från Allsvenskan och från division III kom Gunnarstorps IF, Kinna IF och Västra Frölunda IF.

Östra Götaland 

Landskrona BoIS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Råå IF, IK Sleipner och Tomelilla IF flyttades ner till division III. De ersattes av Högadals IS från Allsvenskan och från division III kom Bromölla IF, Huskvarna IF och IF Saab.

Kvalspel till Allsvenskan

Anmärkningslista

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1962
1962
Fotbollssäsongen 1962